Живописная Россия — многозначный термин:

 «Живописная Россия» («Живописная Россия, или Историческо-статистическая панорама Государства Российского, составляемая при содействии некоторых отечественных литераторов В. Филимоновым») — пятитомное описание регионов Российской империи, издававшееся в 1837—1839 гг. В. С. Филимоновым.
 «Живописная Россия» («Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении») — 19-томное описание регионов Российской империи, изданное товариществом М. О. Вольф в 1881—1901 гг.
 «Живописная Россия» (1901—1905) — еженедельный (с 1904 выходил дважды в месяц) иллюстрированный журнал — вестник истории, культуры, общественной и экономической жизни России.